Consuelo González puede referirse a las siguientes personas:

 Consuelo González de Perdomo, política colombiana;
 Consuelo González Ramos, periodista, enfermera y feminista española;
 Consuelo González García, pintora española;
 Consuelo González (yudoca), yudoca cubana.